Colenso se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Colenso
 John William Colenso